Der Begriff Aussetzung (auch: Moratorium) wird als technischer Begriff unterschiedlich verwendet:

 Aussetzung eines Verfahrens, siehe Unterbrechung (Recht) #Aussetzung des Verfahrens
 Aussetzung des Handels ist die Herausnahme von Wertpapieren aus dem Börsenhandel.
 Aussetzung eines Vermächtnisses (Erbrecht)
 Aussetzung (Strafrecht) (Aussetzen einer Person, insbesondere Kindesaussetzung) ist ein materiell-rechtlicher Straftatbestand.
 Aussetzung (Strafe) von Strafen ist eine Bestimmung gemischt formell-materiellrechtlicher Natur des allgemeinen Strafrechts.
 Aussetzung des Allerheiligsten (oder sakramentale Aussetzung) ist eine Form der Verehrung im Gebet.
 Aussetzung von wilden Tieren, siehe Auswilderung
 Aussetzen von Haustieren, siehe Tierschutzgesetz (Deutschland) (laut § 3 verboten)